Béthune, een stadje in Noord-Frankrijk
 Het arrondissement Béthune, Frankrijk
 De Bethunepolder, Nederland
 De rivier de Béthune, Frankrijk
 Bethune (Colorado), Verenigde Staten
 Bethune (South Carolina), Verenigde Staten

Personen
 De familie (de) Bethune
 Het huis Béthune-Dampierre
De leden van deze beide families worden hier niet apart vermeld, zie de overeenkomstige categorieën
 Norman Bethune, Canadees persoon